Pokój wiedeński (1261) – między Przemysłem Ottokarem II Wielkim a Belą IV; Bela zrezygnował z Księstwa Styrii (niem. Herzogtum Steiermark).
 Pokój wiedeński (1606) – pokój z 23 czerwca 1606
 Pokój wiedeński (1725) – pokój z 30 kwietnia 1725 między Karolem VI Habsburgiem i Filipem V Hiszpańskim
 Pokój wiedeński (1731)
 Pokój wiedeński (1738) – kończący wojnę o sukcesję polską między Augustem III Sasem i Stanisławem Leszczyńskim
 Pokój wiedeński (1809) – znany też jako pokój w Schönbrunn
 Pokój wiedeński (1815) – znany też jako kongres wiedeński
 Pokój wiedeński (1864) – pokój z 30 października 1864 między Austrią, Prusami i Danią o zakończeniu wojny niemiecko-duńskiej (tzw. II wojny o Szlezwik)
 Pokój wiedeński (1866) – pokój z 3 października 1866 między Austrią i Włochami